Pholidota – tribù di piante appartenenti alla famiglia Orchidaceae
Pholidota – ordine di mammiferi